Lake Park (Carolina do Norte)
Lake Park (Flórida)
Lake Park (Geórgia)
Lake Park (Minnesota)
Lake Park (Iowa)

Ou ainda:
Park Lake
Penn Lake Park
Crystal Lake Park
Mountain Lake Park
Leisure Village West-Pine Lake Park
Round Lake Park
Spring Lake Park
Crooked Lake Park

Desambiguações de topônimos